Anders Larsson (1892-1945), lutteur suédois
 Anders Larsson (né en 1961), fondeur suédois